Вторая ракетка мира Барбора Крейчикова защищает свой титул 2021 года, однако сенсационно проиграла в первом кругу француженке Диане Парри.

Титул выиграла первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая ранее побеждала на турнире в 2020 году. Свёнтек довела свою победную серию на турнирах WTA до 35 матчей, последний раз она проигрывала в феврале 2022 года на турнире в Катаре. В семи матчах на кортах «Ролан Гаррос» Свёнтек уступила только один сет — на тай-брейке в четвёртом круге. В четвертьфинале, полуфинале и финале Швёнтек отдала соперницам суммарно всего 12 геймов за 6 сетов.

Посев 

  Ига Свёнтек (титул)
  Барбора Крейчикова (первый круг)
  Паула Бадоса (третий круг)
  Мария Саккари (второй круг)
  Анетт Контавейт (первый круг)
  Унс Джабир (первый круг)
  Арина Соболенко (третий круг)
  Каролина Плишкова (второй круг)
  Даниэль Коллинз (второй круг)
  Гарбинье Мугуруса (первый круг)
   Джессика Пегула (1/4 финала)
  Эмма Радукану (второй круг)
  Елена Остапенко (второй круг)
  Белинда Бенчич (третий круг)
  Виктория Азаренко (третий круг)
  Елена Рыбакина (третий круг)

<ol start=17>
  Лейла Фернандес (1/4 финала)
  Кори Гауфф (финал)
  Симона Халеп (второй круг)
 Дарья Касаткина (1/2 финала)
  Анжелика Кербер (третий круг)
  Мэдисон Киз (четвёртый круг)
  Джил Тайхман (четвёртый круг)
  Тамара Зиданшек (третий круг)
 Людмила Самсонова (первый круг)
  Сорана Кырстя (второй круг)
  Аманда Анисимова (четвёртый круг)
  Камила Джорджи (четвёртый круг)
 Вероника Кудерметова (1/4 финала)
 Екатерина Александрова (второй круг)
  Элизе Мертенс (четвёртый круг)
  Петра Квитова (второй круг)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Тесса Андрианжафитримо
  Кэти Волынец
  Эльса Жакмо
  Леолия Жанжан

<ol start=7>
  Кароль Монне 
  Дарья Гаврилова 
  Армони Тан 
  Фиона Ферро

Прошедшие квалификацию (Q) 

  Хейли Баптист
  Ирина Бара
  Исалин Бонавентюре
  Кристина Бушкэ
  Мирьям Бьёрклунд
  Донна Векич
  Валентини Грамматикопулу
  Ольга Данилович

<ol start=8>
  Фернанда Контрерас 
  Александра Крунич 
  Чжу Линь 
  Ребекка Марино 
  Юле Нимайер 
  Линда Носкова 
 Оксана Селехметьева 
  Леся Цуренко

Лаки-лузеры (LL) 
  Михаэла Бузарнеску
 Анастасия Гасанова
  Виктория Томова
  Ребекка Шрамкова
  Настасья-Мариана Шунк
  Река Луца Яни

Специальный рейтинг (SR) 
  Бьянка Андрееску
  София Кенин
  Татьяна Мария
  Тейлор Таунсенд

Последний пропуск (LD) 
  Хлоя Паке

Основной турнир

Используемые сокращения

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые